Sadosky ist der Familienname folgender Personen:

 Cora Sadosky (1940–2010), argentinische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Cora Ratto de Sadosky (1912–1981), argentinische Mathematikerin, Hochschullehrerin und Menschenrechtsaktivistin
 Manuel Sadosky (1914–2005), argentinischer Mathematiker, Hochschullehrer und Politiker